Мигел I од Португалије (Лисабон, 26. октобар 1802 - Еселбах, 14. новембар 1866) је био краљ Португалије. Био је син Жоаоа VI и Карлоте Хоакине од Шпаније.

Породично стабло 

Рођени 1802.
Умрли 1866.
Династија Браганса
Краљеви Португалије